ГОСТ 34.12-2018 может означать один из двух описанных в этом стандарте шифров:
 «Кузнечик» — блочный шифр с размером блока 128 бит (также описан в RFC 7801)
 «Магма» — блочный шифр с размером блока 64 бита (также описан в  RFC 8891)

ГОСТ
Стандарты криптографии